— rei nacérida de Granada
 Abu Zaiane Maomé IV  — sultão merídina
   — sultão otomano
   — sultão alauita de Marrocos

Desambiguações de história
Desambiguações de antropônimos